La XIX edizione del campionato europeo di scherma si è svolta dal 4 al 9 luglio 2006 a Smirne, in Turchia.

Risultati

Uomini

Donne

Medagliere

Collegamenti esterni

 2006
Competizioni sportive a Smirne
Scherma nel 2006
Scherma a Smirne